Arcivévoda Karel Ludvík Rakouský, celým jménem Karel Ludvík Maria František Josef Michael Gabriel Antonius Robert Štěpán Pius Řehoř Ignác Markus d'Aviano Rakouský, německy: Carl Ludwig Maria Franz Joseph Michael Gabriel Antonius Robert Stephan Pius Gregor Ignatius Markus d'Aviano von Österreich, občanským jménem: Carl Ludwig Habsburg-Lothringen (10. března 1918 Baden u Vídně – 11. prosince 2007 Brusel) byl pátým potomkem rakouského císaře Karla I. a císařovny Zity a posledním členem panovnického rodu narozeným před zánikem monarchie.

Život

Mládí 
Narození Karla Ludvíka několik měsíců před rozpadem monarchie bylo oslaveno 101 dělostřeleckými salvami. Dětství však již trávil v exilu, mimo jiné na ostrově Madeira, kde pobývala císařská rodina až do smrti císaře Karla I. v roce 1922. Následně žil s matkou a sourozenci ve Španělsku a v Belgii. Ve třicátých letech 20. století studoval, stejně jako starší bratr Ota, na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii.

Život v USA 
Po německé invazi roku 1940 uprchl s rodinou do severní Ameriky, kde Karel Ludvík promoval v Québecu jako doktor práv, jakož i politických a společenských věd.

Roku 1943 vstoupil do americké armády a za prezidenta Roosevelta vedl v neutrálním Portugalsku tajná jednání s Maďarskem o restauraci monarchie, ta však nebyla úspěšná.
V roce 1944 se v řadách Spojenců účastnil Vylodění v Normandii.

Zpět v Evropě 
V roce 1958 se Karel Ludvík vrátil se svou rodinou do Evropy a byl činný v bruselské holdingové společnosti Société Générale du Belgique. Později založil pro tuto holdingovou společnost firmu Genstar v Kanadě. V době jeho odchodu do penze roku 1986 čítala firma Genstar více než dvacet tisíc zaměstnanců v tak rozličných odvětvích jako stavebnictví, cement, chemie, námořní doprava, finance a špičkové technologie.

Byl mluvčím Habsburků, domáhajících se v Rakousku odškodnění za konfiskovaný majetek rodiny v roce 1919.

Karel Ludvík zemřel koncem roku 2007 a dne 12. ledna 2008 po obřadu ve Svatoštěpánské katedrále ve Vídni byl pochován v Císařské hrobce po boku své matky.

Rodina 
17.1.1950 se na zámku Belœil v Belgii oženil s princeznou Yolandou de Ligne (celým jménem Yolande Marie Jeanne Charlotte de Ligne, * 6.5.1923 Madrid), s níž měl čtyři děti.
 1. Rudolf (* 17.11.1950 Belœil) ∞ (3.7.1976 Brusel) Hélène de Villenfagne de Vogelsanck (* 24.4.1954): 8 dětí
 2. Alexandra (* 10.7.1952) ∞ 1984 Hector Riesle Contreras (* 16.2.1943, chilský ambasador u Svatého stolce): 3 děti
 3. Karel Kristián (* 26.8.1954 Belœil) ∞ 1982 Marie Astrid Lucemburská (* 17.2.1954, sestra vládnoucího velkovévody lucemburského): 5 dětí
 4. Marie Constance (* 19.10.1957) ∞ 1994 Franz Joseph Auersperg-Trautson (* 11.12.1954): 3 vlastní dcery (jedna zemřela brzy po porodu) a 1 adoptovaná.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Rodina Karla Ludvíka na stránkách Genealogy Euweb

Karel Ludvík
Karel Ludvík
Rakouští šlechtici
Rakouští princové
Rakouští podnikatelé
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Narození 10. března
Narození v roce 1918
Úmrtí 11. prosince
Úmrtí v roce 2007
Muži